Аутилья-дель-Пино ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Занимает площадь 34,58 км². Население — 237 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Autilla del Pino
 Diputación de Palencia
 Información, Historia y fotografías de Autilla del Pino

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии